diverse films, waaronder:
 L'eclisse (1962) van Michelangelo Antonioni met Alain Delon en Monica Vitti
 Eclipse (1994) van Jeremy Podeswa
 The Twilight Saga: Eclipse (2010) van David Slade met Kristen Stewart en Robert Pattinson
 Eclipse (Brits platenlabel), een Brits platenlabel
 Eclipse (automerk), een Frans automerk
 Eclipse (band), Amerikaanse band
 Eclips (sterrenkunde), een zons- of maansverduistering
 Eclips (vogelkunde), een tijdelijk verenkleed van een mannelijke vogel
 Eclipse Avation, een Amerikaanse vliegtuigbouwer die in 2008 failliet ging.
 Eclips (roman), een boek van Stephenie Meyer
 Eclipse (motorfiets), een historisch Belgisch merk van motorfietsen.
 Eclipse (Jade Warrior), een beoogd vierde muziekalbum van Jade Warrior
 Eclipse (Journey), een album van Journey
 Eclipse (Pink Floyd), een nummer van Pink Floyd
 Eclipse (schip, 2010), de jacht van Roman Abramovitsj
 Eclipse (software), een framework voor software-ontwikkelingomgevingen